Барон Йоан Адриан Хуго ван Зёйлен ван Нейевелт (; ,  — , ) — нидерландский придворный, дирижёр и музыкальный организатор.

Сын королевского камергера и фрейлины. Изучал право в Лейденском университете, в 1883 г. защитил диссертацию. В 1886—1927 гг. исполнял обязанности королевского камергера, одновременно в 1886—1917 гг. член муниципального совета Гааги. Входил также в руководство компаний Billiton и Stannum, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Голландской Ост-Индии.

Получил домашнее музыкальное образование, в том числе у придворного учителя музыки Изаака Стортенбекера. В 1888 г. дебютировал как дирижёр с курортным оркестром Схевенингена. Некоторое время дирижировал в Гааге так называемыми Народными концертами, затем передал руководство ими Генри Виотте. В 1904 г. вместе с Виоттой основал гаагский Резиденц-оркестр и до 1926 г. был его президентом. Как дирижёр предпочитал произведения Иоганнеса Брамса; это сблизило его с Дирком Шефером, посвятившим ему свой фортепианный квинтет (1901).

Опубликовал книгу «Музыкальные очерки» (; 1892) и ряд других статей о музыке.

Рыцарь Ордена Нидерландского льва, командор Ордена Оранского дома.

Примечания

Ссылки 
 Опись архива Й. А. Х. ван Зёйлен ван Нейевелта в Национальном архиве Нидерландов

Дирижёры Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов